Харватова () — женская форма фамилии Харват ().
 Харватова, Луция (род. 1993) — чешская биатлонистка, участница Кубка мира.
 Харватова, Ольга (род. 1962) — чехословацкая горнолыжница, призёрка Олимпийских игр, победительница этапов Кубка мира.